Leichardtia is een geslacht uit de maagdenpalmfamilie. De soorten komen voor in Australië, Nieuw-Caledonië en Fiji.

Soorten
 Leichardtia billardieri
 Leichardtia ericoides
 Leichardtia leptophylla
 Leichardtia stenophylla

Maagdenpalmfamilie